Het seizoen 2004/05 van de Holland Casino Eredivisie begon op vrijdag 13 augustus met Roda JC - Vitesse (2-3) en eindigde op zondag 22 mei. Het was (voorlopig) het laatste seizoen zonder play-offs.

Eindstand

Legenda

Uitslagen 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers (beiden keepers) die in het seizoen 2004/05 in alle 34 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Prijzen 
 Nederlandse Gouden Schoen: Mark van Bommel
 Talent van het Jaar: Salomon Kalou

Toeschouwers 
Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 4.968.500 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 16.238 per wedstrijd.

Externe links 
 Officiële website van de Eredivisie

Eredivisie (mannenvoetbal)
Nederlands voetbalseizoen 2004/05
Nederlands competitievoetbal 2004/05